Alfa steht für:

 A als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 Halfagras (Stipa tenacissima), ein mediterranes Steppengras
 Alfa Group, russischer Industrie- und Finanzkonzern
 Grupo Alfa, Industriekonzern aus Mexiko
 Alfa-Klasse, eine Klasse sowjetischer Jagd-U-Boote
 Alfa (Rakete), ein italienisches Raketenprojekt
 Alfa (Rapper), italienischer Rapper
 Alfa (Verlag), polnischer Verlag
 Alfa Romeo, Kurzform der Automarke
 ALFA (Spezialeinheit) (auch: Alpha), Anti-Terror-Einheit des russischen Inlandsgeheimdienstes
 ALFA-TELEFON, ein Beratungsdienst des Bundesverbands Alphabetisierung
 Alfa (russische Band), eine russische Band.

Alfa ist der Familienname folgender Person:
 Marcus Skupin-Alfa (* 1971), deutscher Leichtathlet
 Yakubu Alfa (* 1990), nigerianischer Fußballspieler

ALfA bzw. ALFA steht als Abkürzung für:
 Absolute Luminosity For ATLAS, ein Detektor zur Messung von elastischen Proton-Proton-Streuereignissen am ATLAS-Detektor
 Aktion Lebensrecht für Alle, eine deutsche Lebensrechtsgruppe
 Allianz für Fortschritt und Aufbruch, bis 2016 die Kurzbezeichnung für die deutsche Partei Liberal-Konservative Reformer
 Analytische Ermittlung der Leistungsfähigkeit von Fahrstraßenknoten im Eisenbahnwesen

Siehe auch:
 Alfalfa
 Alpha (Begriffsklärung)

Abkürzung